Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2001 года прошёл 16—18 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 9—11 марта в Лиссабоне, столице Португалии. В турнире приняли участие около 700 спортсменов. На протяжении 3 дней было разыграно 28 комплектов медалей.

Чемпионат России по многоборьям в помещении 2001 проводился отдельно 16—18 февраля в Челябинске.

Соревнования 
Лучший результат сезона в мире в секторе для прыжка в длину у женщин показала Людмила Галкина, улетевшая в лучшей попытке на 7 метров ровно. Это личный рекорд спортсменки в помещении и лучший результат в истории чемпионатов России.

Другой знаковый рубеж покорила в тройном прыжке серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года Татьяна Лебедева, установившая личный рекорд в помещении — 15,00 м. Это также лучший результат мирового сезона, рекорд чемпионатов России, а также четвёртый результат в мировой истории дисциплины.

Другая серебряная медалистка Сиднея, толкательница ядра Лариса Пелешенко, продемонстрировала великолепные броски в своём коронном виде. Открыв соревнования попыткой на 19,97 м, в заключительной она послала снаряд за 20-метровую черту — 20,12 м — и упрочила своё лидерство в мировом рейтинге.

Первая четвёрка атлетов на дистанции 400 метров у мужчин пробежала её быстрее 47 секунд, тем самым обозначив неплохие перспективы эстафетной команды на грядущем чемпионате мира. При этом новый чемпион России Борис Горбань и ставший третьим Руслан Мащенко являются прежде всего специалистами в беге на 400 метров с барьерами.

Новый рекорд чемпионатов страны оказался на счету Ольги Котляровой в беге на 400 метров у женщин — 50,72. Стоит отметить, что в сезоне у неё уже был результат быстрее: тремя неделями ранее на международном турнире «Русская зима» она выиграла со временем 50,42.

Результаты экстра-класса показали женщины на дистанции 800 метров. Все три призёра «разменяли» 2 минуты и установили личные рекорды, а победила со вторым результатом в истории России действующая чемпионка Европы Елена Афанасьева — 1.58,73.

Ряд неплохих результатов продемонстрировали и мужчины в технических видах. Чемпион мира в прыжке в высоту Вячеслав Воронин после неудачи на Олимпийских играх 2000 года и последовавшего за ней конфликта с руководством сборной постепенно стал возвращаться на лидирующие роли в России и мире. Он стал чемпионом с результатом 2,30 м, обойдя молодого Ярослава Рыбакова, взявшего 2,28 м.

Чемпион в прыжке с шестом определился после длительной перепрыжки — им стал 21-летний Павел Герасимов — 5,70 м. Личный рекорд в секторе для толкания ядра установил Павел Чумаченко, с огромным отрывом (более полутора метров) от серебряного призёра завоевавший свой четвёртый национальный титул в помещении.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 16—18 февраля 2001 года в Челябинске в манеже Уральской академии физической культуры. Чемпион среди мужчин, Вадим Башинский, набрал лучшую сумму в карьере — 5777 очков, что позволило ему на 5 очков обойти серебряного призёра соревнований, Дмитрия Иванова. Новый рекорд России среди молодёжи (до 23 лет) установил Николай Аверьянов, ставший четвёртым в абсолютном зачёте — 5571 очко.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в Лиссабоне вошли:

Мужчины

60 м: Сергей Бычков, Дмитрий Васильев.
200 м: Олег Сергеев.
400 м: Борис Горбань, Андрей Семёнов.
Эстафета 4х400 м: Борис Горбань, Андрей Семёнов, Руслан Мащенко, Александр Ладейщиков, Дмитрий Форшев.
800 м: Юрий Борзаковский, Сергей Кожевников.
1500 м: Вячеслав Шабунин.
60 м с барьерами: Евгений Печёнкин, Андрей Кислых — позднее снялся с соревнований.
Прыжок в высоту: Вячеслав Воронин, Ярослав Рыбаков.
Прыжок с шестом: Павел Герасимов.
Прыжок в длину: Евгений Третьяк — позднее снялся с соревнований, его место занял Виталий Шкурлатов, Владимир Малявин.
Тройной прыжок: Игорь Гавриленко.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Семиборье: Лев Лободин.

Женщины

60 м: Марина Кислова, Лариса Круглова.
200 м: Анастасия Капачинская, Наталья Михайловская.
400 м: Ольга Котлярова, Олеся Зыкина.
Эстафета 4х400 м: Ольга Котлярова, Олеся Зыкина, Юлия Сотникова, Юлия Носова, Наталья Хрущелёва, Наталья Антюх.
800 м: Елена Афанасьева, Светлана Черкасова.
1500 м: Наталья Горелова, Ольга Кузнецова — позднее снялась с соревнований.
3000 м: Ольга Егорова, Елена Задорожная.
60 м с барьерами: Светлана Лаухова, Мария Коротеева — позднее снялась с соревнований.
Прыжок в высоту: Юлия Ляхова, Елена Гуляева.
Прыжок с шестом: Светлана Феофанова, Елена Исинбаева.
Прыжок в длину: Людмила Галкина, Татьяна Котова.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Оксана Рогова.
Толкание ядра: Лариса Пелешенко, Светлана Кривелёва.
Пятиборье: Елена Прохорова, Наталья Рощупкина — имели освобождение от отбора.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2001

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2001 года
Чемпионаты России в 2001 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2001 год в Москве
2001 год в лёгкой атлетике